Der Mitropapokal 1990 war die 49. Auflage des Fußballwettbewerbs. AS Bari gewann das Finale gegen CFC Genua.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 
Das Spiel fand am 21. Mai 1990 in Bari statt.

|}

Siehe auch 
 Intertoto-Cup 1990

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1990 auf www.rsssf.com

1990
Fußballsaison 1990